Фуэ́нте-эль-О́льмо-де-И́скар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 7,8 км². Население — 80 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии